

Населені пункти та їхні частини
 Вільчково — село в гміні Жнін Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вільчково — село в гміні Вишоґруд Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Вільчково — село в гміні Любоміно Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вільчково — село в гміні Ґрифіце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства
 Вільчково — осада в гміні Бжежно Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки